Seize-Octobre ou XVI-Octobre ou  16-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

L'événement rappelé par cet odonyme est probablement :

En France, 

 Le  : Une tombe du Soldat inconnu de la guerre d'Algérie est inaugurée à la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Seize-Octobre » et « XVI-Octobre »

Graphie « 16-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 16 de Octubre » ou « Dieciséis de Octubre »
 Argentine : événement non connu
 Calle 16 de Octubre à Córdoba, dans le Departamento Capital, province de Córdoba.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16